Бахо-Арагон () — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Теруэль в составе автономного сообщества Арагон. В районе живёт 29 358 человек (2007 год). Площадь района составляет 1304,2 км².

Муниципалитеты 

 Альканьис
 Агвавива
 Алькориса
 Бельмонте-де-Сан-Хосе
 Берхе
 Каланда (Теруэль)
 Ла-Каньяда-де-Верич
 Кастельсерас
 Ла-Серольера
 Ла-Кодоньера
 Фос-Каланда
 Ла-Хинеброса
 Мас-де-лас-Матас
 Ла-Мата-де-лос-Ольмос
 Лос-Ольмос
 Лас-Паррас-де-Кастельоте
 Сено (Теруэль)
 Торресилья-де-Альканьис
 Торревелилья
 Вальдеальгорфа

Районы Теруэля